Barbareskkriget kan syfta på:

 Första barbareskkriget – ett krig mellan USA och de nordafrikanska muslimska stater 1801 till 1805
 Andra barbareskkriget – ett krig mellan USA och de nordafrikanska muslimska stater 1815